Flagey kan syfta på:

Platser
 Flagey, Doubs, fransk kommun i departementet Doubs 
 Flagey, Haute-Marne, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Flagey-Echézeaux, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Flagey-lès-Auxonne, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Flagey-Rigney, fransk kommun i departementet Doubs

Personer
Camille Flagey (1837–1898), fransk lichenolog